Кубок УЄФА 1996–1997 — двадцять шостий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув німецький клуб «Шальке», після двоматчевого фіналу перемігши у серії пенальті італійський «Інтернаціонале». 

В сезоні 1996-97 Кубок УЄФА востаннє розіграли у двохматчевому фіналі. Після цього почали проводити один фінальний матч на нейтральному полі.

Попередній раунд 

|}

Кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 

{{TwoLegResult|'Рома|Italy| 6–1 |Динамо (Москва)|Russia| 3–0 | 3–1 }}

|}

 Другий раунд 

|}

 Третій раунд 

|}

 Чвертьфінали 

|}

 Півфінали 

|}

 Фінал 

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

 Посилання 
 Несподіваний злет «Шальке» ; uefa.com'', 1 червня 1997
 Кубок УЄФА 1996-97 на rsssf.com  

1996
1996 у футболі
1997 у футболі